Rüchel ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst von Rüchel (1754–1823), preußischer General der Infanterie
 Jakob Friedrich von Rüchel-Kleist (1778–1848), preußischer General der Infanterie
 Peter Rüchel (1937–2019), Begründer des Rockpalast
 Reinhard Rüchel (1944–2013), deutscher Hochschullehrer und Forscher in den Bereichen molekulare Mikrobiologie und Mykologie
 Valentin Friedrich von Rüchel (1723–1784), königlich preußischer Oberst
 Yvonne Rüchel-Aebersold, Dokumentarfilmerin